Дикран (Dicranum) — рід листостеблових мохів родини дикранові (Dicranaceae). Поширені у тундрі, на болотах та високогірних луках, у хвойних лісах Голарктики.

Опис 
Переважно великі (до 15 см заввишки) рослини в блискучих зелених дернинах, з ризоїдною повстю на стеблі і шиловидними серповидноодносторонніми листками.

Роди 
За різними джерелами у роді від 92 до 150 видів. Перелік деяких видів:

Dicranum acutifoliumDicranum angustumДикран Бонжана (Dicranum bonjeanii)Dicranum brevifoliumDicranum condensatumDicranum elongatumDicranum flagellareDicranum fragilifoliumDicranum fulvumDicranum fuscescensDicranum groenlandicumDicranum howelliiDicranum latifoliumDicranum leioneuronDicranum majusDicranum montanumDicranum muehlenbeckiiDicranum ontarienseDicranum pallidisetumDicranum polysetumDicranum rhabdocarpumДикран мітлоподібний (Dicranum scoparium)Дикран зморшкуватий (Dicranum rugosum)Dicranum spadiceumDicranum spuriumDicranum tauricumDicranum undulatumDicranum viride

Джерела 
 Wolfgang Frey, Eberhard Fischer, Michael Stech: Bryophytes and seedless Vascular Plants. In: Wolfgang Frey (Hrsg.): Syllabus of Plant Families — A. Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien. 13. Auflage. Bd. 3, Borntraeger, Berlin/Stuttgart 2009, ISBN 978-3-443-01063-8.
 Jan-Peter Frahm, Wolfgang Frey, J. Döring: Moosflora. 4. Auflage. UTB Verlag, 2004, ISBN 3-8252-1250-5.
 Nebel, Philippi: Die Moose Baden-Württembergs Band 1. 1. Auflage. Ulmer Verlag, 2005, ISBN 3-8001-3527-2.
 Checkliste der Moose Österreichs 

Листостеблові мохи
Роди рослин